Свен Оттке (; 3 июня 1967, Шпандау, Западный Берлин) — немецкий боксёр-профессионал, выступавший во 2-й средней весовой категории. Чемпион мира во 2-й средней (версия IBF, 1998—2004; версия WBA, 2003—2004) весовой категории. Отличался хорошей техникой.

Дебютировал в марте 1997 года. Как и на любительском ринге, на профессиональном все свои бои (кроме одного проведенного в Австрии) провёл в Германии, с немецкими судьями и рефери, активно вмешивавшихся в ход поединков, что обусловило его непобедимую карьеру, — по оценке иностранных обозревателей, для того чтобы победить единогласным решением судей и в очередной раз защитить свой чемпионский титул, Оттке необходимо было просто продержаться до конца поединка.

В октябре 1998 года Оттке раздельным решением судей победил чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии IBF Чарльза Брюера.

В ноябре 1999 года Оттке победил Глена Джонсона.

В сентябре 2000 года состоялся 2-й бой между Свеном Оттке и Чарльзом Брюером. Результат был тот же — победа немца раздельным решением.

В декабре 2001 года Оттке вышел на ринг против австралийца Энтони Мандайн. У Мандайна это был 11-й бой за карьеру. В 10-м раунде Оттке нокаутировал претендента.

В марте 2003 года в объединительном поединке Оттке раздельным решением победил чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии WBA Байрона Митчелла.

В декабре 2003 года он победил бывшего чемпиона мира во 2-м среднем весе по версии WBC Робина Рида.

В марте 2004 года Оттке победил Арманда Крайнца.

В том же году Свен Оттке покинул ринг, став 2-м в истории непобеждённым чемпионом наряду с Рокки Марчиано.

Примечания 
Свен Оттке вернулся в бокс!

Ссылки 
 

Боксёры Германии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Чемпионы Европы по боксу
Боксёры на летних Олимпийских играх 1988 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1992 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1996 года
Боксёры второй средней весовой категории
Боксёры полутяжёлой весовой категории
Чемпионы Международной боксёрской федерации
Чемпионы Всемирной боксёрской ассоциации
Непобеждённые чемпионы мира по боксу, завершившие карьеру